Il singolare del torneo di tennis ATP Nizza 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Kent Carlsson che ha battuto in finale Emilio Sánchez 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Kent Carlsson (campione)
 Emilio Sánchez (finale)
 Martín Jaite (quarti di finale)
 Thierry Tulasne (semifinali)

 Aaron Krickstein (quarti di finale)
 Tarik Benhabiles (secondo turno)
 Slobodan Živojinović (primo turno)
 Horacio de la Peña (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Nizza 1987